Hieronder een lijst met de 76 steden in Letland. Sinds 2010 kent Letland 9 steden die als stadsgemeente direct onder de nationale overheid vallen (republikas pilsēta) en 67 steden (pilsēta) die onder een gemeente (novads) vallen.

 
Letland
Steden